«Русалка» () — опера Антонина Дворжака в трёх действиях на либретто чешского писателя Ярослава Квапила. Премьера состоялась 31 марта 1901 года в Национальном театре Праги.

В СССР опера шла под названием «Большая любовь» или «Любовь русалки».

История создания 
Ярослав Квапил написал либретто, основанное на волшебных сказках Карела Яромира Эрбена и Божены Немцовой, ещё до знакомства с Дворжаком. История, идущая от традиционных славянских мифов, перекликается со сказкой «Русалочка» Ханса Кристиана Андерсена и «Ундиной» Фридриха де ла Мотт Фуке. Окончив работу в 1899 году, Квапил стал искать композитора. Его знакомые отказали, занятые другими сочинениями, но сообщили, что Дворжаку как раз требуется что-нибудь подходящее. Тот согласился писать оперу и сделал это довольно быстро: первые наброски относятся к 22 апреля 1900 года, а к концу ноября она была окончена. Премьера состоялась 31 марта 1901 года на сцене Национального театра в Праге.

Действующие лица

Сюжет 
Русалка, дочь Водяного, влюбляется в Принца. Колдунья — Баба-Яга помогает ей. Русалка получает человеческую душу, но становится немой. Принц полюбил её и забирает в замок. Но он не может примириться с немотой возлюбленной, не может изменить это печальное обстоятельство и спустя некоторое время уже думает о другой девушке  - Иноземной княжне - и собирается на ней жениться. Русалка возвращается в озеро и становится блуждающим болотным огоньком. Когда Принц, понявший, что он потерял настоящую любовь, ищет Русалку на берегу, она говорит ему, что её прикосновение отныне для него — смерть. Но он не хочет без неё жить, целует её и умирает.

Состав оркестра 
«Русалка» предназначена для обыкновенного для позднего романтизма оркестра.

Постановки 
 Премьера — 31 марта 1901, Национальный театр, Прага (дирижёр Коваржовиц, режиссёр Роберт Полак; Русалка — Матурова, Принц — Птак, Иноземная княжна — Кубатова, Водяной — Климент, Колдунья — Брадачова, Поварёнок — Гайкова, Лесник — Шир).
 Возобновления в Праге: 1915, 1921, 1936 и др.
 В других странах: Любляна (1908, 1919, 1940), Вена (1910, на чешском языке), Загреб (1912), Барселона (1924, на чешском языке), Штутгарт (1929) и др.

В СССР и России 
 Впервые — в 1954, Театр оперы и балета им. Лысенко, Харьков (пост. Скляренко, реж. Иванов, дирижёр Баленко, художник Овчаренко, хормейстер Коноплева; Князь — Боровой, Русалка — Бурцева, Иноземная княжна — Скляр, Поварёнок — Заховаева, Водяной — Червонюк, Баба-яга — Слепкова, Лесничий — Калюжный).
 В 1955 показана в Москве в постановке пражского Национального театра (дирижёр Халабала, реж. Грдличка, худ. Свобода, хормейстер Оуржедник; Русалка — Шубртова, Иноземная княжна — Подвалова, Принц — Жидок).
 1959 — Театр оперы и балета им. Кирова (под названием «Большая любовь»; русский перевод С. Гинзберга, дирижёр Халабала, пост. и реж. Лингарт, худ. Свобода, художник по костюмам Конечна, балетмейстер Юрий Григорович, хормейстер Михайлов; Русалка — Ревина, Принц — Матвей Гаврилкин, Княжна — Римма Баринова, Водяной — Николай Кривуля, Колдунья — Ольга Мшанская).
 15 июля 2009 — Мариинский театр, Санкт-Петербург.
 30 октября 2009 — Михайловский театр, Санкт-Петербург.
 6 марта 2019 — Большой театр, Москва (дирижёр Айнарс Рубикис, пост. и реж. Тимофей Кулябин)

Ссылки 
 Рене Флеминг поет «Song to the Moon», YouTube
 Театральная энциклопедия, Н. Гр.
 Либретто оперы «Русалка»

Оперы по алфавиту
Оперы на чешском языке
Оперы Антонина Дворжака
Оперы по литературным произведениям
Оперы 1901 года
Русалки